La denominación Condado de Wilson puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Wilson, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Wilson, condado de Kansas.
 Condado de Wilson, condado de Tennessee.
 Condado de Wilson, condado de Texas.